El término cocuy puede referirse a:
 Cocuy, insecto coleóptero del género Pyrophorus;
 Cocuy, la planta Agave cocui (Trelease);
 Licor de cocuy, una bebida típica de los estados de Falcón y Lara (Venezuela);
 Sierra Nevada del Cocuy, cordillera en el nororiente de Colombia;
 El Cocuy, municipio en Boyacá (Colombia).